Onderdistrict in Indonesië
 Ketol, een onderdistrict in het regentschap Aceh Tengah van de provincie Atjeh
 Acyloïne, (ook: ketol) vormen een groep van organische verbindingen